Luntowski ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Luntowski (Adalbert Reinwald; 1883–1934), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Lebensreformer
 Gustav Luntowski (1930–2022), deutscher Historiker und Archivar